2 miejscowości w Polsce:
 Koziary – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka
 Koziary – osada w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Tczew
Ukraina:
 Koziary – wieś w obwodzie tarnopolski